Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру. 

Луціє Шафарова виграла титул, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Чжен Сайсай

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Qatar Total Open, одиночний розряд
2015